Paint Rock, signifiant en français « riocher peint », peut désigner :

États-Unis 
 Paint Rock, localité – avec statut de  – du comté de Jackson, dans l'État de l'Alabama ;
 Paint Rock, localité – avec statut de  – du comté de Concho, dans l'État du Texas.